Gregg est un prénom, diminutif de Grégory ou Grégoire, ou un patronyme. Il peut désigner :

 Andrew Gregg (1755-1835), homme politique américain ;
 Brian Gregg (1984-), fondeur américain ;
 Caitlin Gregg (1980-), fondeuse américaine ;
 Cecil Freeman Gregg (1898-1960), auteur britannique de roman policier ;
 Clark Gregg (1962-), acteur et scénariste américain ;
 Duncan Gregg (1910-1989), rameur d'aviron américain ;
 Forrest Gregg (1933-2019), joueur américain de football américain ;
 Harry Gregg (1932-2020), footballeur et entraîneur de football nord-irlandais ;
 Humphrey Procter-Gregg (1895−1980), compositeur, musicologue et pédagogue britannique ;
 John Robert Gregg (1866-1948), auteur d'une méthode de sténographie ;
 Judd Gregg (1947-), homme politique américain, membre du Parti républicain, gouverneur du New Hampshire de 1989 à 1993 et sénateur au Congrès des États-Unis depuis 1993 ;
 Milton Fowler Gregg (1892-1978), homme politique canadien ;
 Patricia Coleman-Gregg (1953-), joueuse de tennis australienne, professionnelle au début des années 1970 ;
 Peter Gregg (1940-1980), pilote automobile américain ;
 Virginia Gregg (1916-1986), actrice américaine.

Homonymie de patronyme